Ким Мён Су (кор. 김명수; род. 13 марта 1992, Сеул, Республика Корея), больше известный под псевдонимом L, — южнокорейский певец и актёр. Участник бой-бэнда Infinite, где занимает позиции вокалиста и вижуала. В августе 2019 года покинул Woollim Entertainment, но продолжает оставаться членом группы.

Ранние годы 
Ким Мён Су родился 13 марта 1992 года в Сеуле, Южная Корея. Закончил старшую школу Доксу и в феврале 2013 года выпустился из университета Дэкён.

Карьера

2010–2016: Дебют и актерская деятельность 
В июне 2010 года L дебютировал в качестве вокалиста и вижуала в бой-бэнде Infinite. В следующем году состоялся его актерский дебют в японской дораме «Группа особого назначения». В 2012 году L сыграл гитариста рок-группы в комедийном сериале от tvN «Заткнись! Красавчики играют».

В мае 2013 года выпустил фотобук под названием L's Bravo Viewtiful. Книга стала бестселлером и достигла № 1 по предварительным заказам в таких интернет-магазинах, как YES24 и Kyobo.

В 2014 году L сыграл второстепенные роли в дорамах «Хитрость одинокой женщины» и «Слишком прекрасна для меня». Вместе с одногруппниками Сонёлем и Сонджоном стал членом саб-юнита Infinite F.

В 2016 году получил свою первую главную роль в сериале «Я хочу защитить тебя еще раз».

С 2017: Рост популярности 
В 2017 году L снялся в исторической дораме «Правитель: Хозяин маски». Его актерская игра получила одобрение зрителей и в июне он был назван актером месяца по версии MBC Dramanet.

Через год L получил роль судьи в сериале «Мисс Хаммурапи». Благодаря своей игре он также получил признание.

В 2019 году он сыграл ангела в романтической дораме «Дан: единственная любовь». В августе того же года покинул Woollim Entertainment.

В феврале 2021 года заступил на обязательную военную службу.

Дискография

Саундтреки

Фильмография

Сериалы

Озвучивание

Музыкальные видео

Фильмы

Реалити шоу

Примечания

Ссылки 

Певцы и певицы по алфавиту
Певцы и певицы XXI века
Корейские певцы-идолы
Актёры по алфавиту
Актёры Республики Корея
Актёры XXI века